Орешть () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Фрумушань.
 Орешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Пошага.